Spojení písmen M a Q může mít různé významy:

MQ 
 MQ – kód ISO 3166-2 pro Martinik
 MQ je zkratka pro makléřský kvocient – schopnost vnímat realitní příležitosti a zdárně makléřsky jednat. Toto označení používá Marián Staněk ve svých školeních realitních makléřů.
 MQseries – knihovna (API) pro frontové dočasné držení dat, typicky při programování v Javě

.mq 
 .mq – internetová doména nejvyššího řádu pro Martinik